Памиут ( или , ) — город и центр одноимённого муниципалитета на юге Западной Гренландии. Граничит с Нарсаком на востоке, Ивиттуутом — на юге, Нууком — на севере, Лабрадорским морем — на западе.

Памиут расположен в южной части устья, называемого Куаннерсоог. Название города означает «те, кто переселился к устью».

Первые поселения появились здесь по крайней мере в 1500 году. Город был основан в 1742 году и процветал благодаря торговле пушниной и продуктами китобойного промысла. Также была развита художественная резьба по мыльному камню. В 1950-х Памиут рос благодаря расцвету ловли треской. Однако в 1989 году добыча трески сократилась. Согласно плану G60, все население муниципалитета было сосредоточено в Паамиуте, что резко увеличило численность его населения, достигшую 2100 чел (ныне 1817).

В городе расположена одна из красивейших церквей Гренландии. Она была построена в 1909 году из дерева в норвежском стиле. В центре города расположен местный музей, в том числе плотницкая мастерская и склад соли в зданиях предыдущего столетия.

Как и в других городах Западной Гренландии, море свободно ото льда, что обеспечивает круглогодичную занятость местному населению, занятому ловлей рыбы. К осени приходят айсберги, обычно идущие вдоль восточного берега, но заворачивающие и в Паамиут. На них всегда много тюленей, и в это время на них охотятся.

Климат 

 Среднегодовая температура воздуха — −0,9 °C
 Относительная влажность воздуха — 82,6 %
 Средняя скорость ветра — 3,6 м/с

См. также 
Административное деление Гренландии

Литература 
 
 Гренландия и Арктика. Этан О’Кэрролл и Марк Эллиотт. Lonely Planet 2005. ISBN 1-74059-095-3.
 Гренландия в цифрах 2005 Статистика Гренландии. 3е издание, Май 2005. ISSN 1604-7397

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Гренландии
Муниципалитеты Гренландии